Мятусовская во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Мятусово.

В состав волости входили сельские общества, включающие 47 деревень:
 Великонаволоцкое общество
 Волостнонаволоцкое общество
 Мятусовское общество
 Палачинское общество
 Пидемское общество
 Хевронское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 4471 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 5334 человек. В волости насчитывалось 696 лошадей, 1259 коров и 1293 головы прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Мятусовской волости относится в основном к Подпорожскому району Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 62).
 Мятусовская волость

Волости Олонецкого уезда
Подпорожский район